Д’Аламбер, Жан Лерон (1717—1783) — французский учёный-энциклопедист.
 Д’Аламбер — громадный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Оператор Д’Аламбера — дифференциальный оператор второго порядка.
 Признак Д’Аламбера — признак сходимости числовых рядов, установлен Жаном д’Аламбером в 1768 г.